В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Ordina Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Жустін Енен здобула титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс 6-4, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кім Клейстерс (фінал)
  Жустін Енен (переможниця)
  Олена Дементьєва (1-ше коло)
  Єлена Докич (півфінал)

 Генрієта Надьова (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (1-ше коло)
 Тетяна Панова (чвертьфінал)
 Ліна Красноруцька (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Rosmalen Grass Court Championships
Тур WTA 2001